

Localidades
Jablanica (Bósnia e Herzegovina)
Jablanica (Bulgária)

Jablanica (Boljevac)
Jablanica (Bujanovac)
Jablanica (Gornji Milanovac)
Jablanica (Kruševac)
Jablanica (Novi Pazar)
Jablanica (Tutin)

Desambiguações de topônimos